Треля () — польская фамилия.

Известные носители:
 Треля, Адам (род. 1943) — польский актёр.
 Треля, Гражина (род. 1958) — польская актриса.
 Треля, Ежи (1942—2022) — польский актёр, депутат Сейма ПНР.
 Треля, Люциан (род. 1942) — польский боксёр-любитель, член олимпийской сборной Польши на Олимпиаде 1968 года.

Примечания